Nöllenhammer steht für folgende Wohnplätze und Hammerwerke in Nordrhein-Westfalen:
 Nöllenhammer (Schalksmühle), Märkischer Kreis
 Nöllenhammer (Wuppertal)